Карницький Олександр Іванович:

 Карницький Олександр Іванович — білоруський футболіст, півзахисник.
 Карницький Олександр Іванович — білоруський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи, дворазовий чемпіон світу серед студентів.